Merlia är ett släkte av svampdjur. Merlia ingår i familjen Merliidae. 

Merlia är enda släktet i familjen Merliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Merlia